Plaats in Indonesië
 Apuan (Baturiti), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de provincie Bali
 Apuan (Susut), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali